David Thornton (ur. 1953) – amerykański aktor filmowy i telewizyjny.
 David Thornton (ur. 1978) – amerykański futbolista
 David Thornton (ur. 1978) – brytyjski muzyk

Zobacz też